Cerambycinae, potporodica kukaca kornjaša iz porodice strizibuba (Cerambycidae) koja obuhvaća ukupno 120 tribusa s 1 764 roda i 11 183 vrste.

Potporodica je raširena po cijelom svijetu

Izvori 

Strizibube